Ре́йчел Го́свелл (; род. 16 мая 1971, , Великобритания) — британская певица, музыкант и автор песен. Приобрела известность как вокалист и гитарист группы Slowdive.

Профессиональное становление 
Интервьюеры интересуются этапами музыкальной карьеры Госвелл. Отвечая на вопросы в 2002 году, Рейчел вспоминает, что интерес к гитаре отец привил ей в самом раннем детстве, хотя она также обучалась игре на фортепиано. В возрасте 15 лет у неё появилась неосуществлённая идея создать в школе группу девушек-гитаристок. Вместо этого Рейчел и её друг детства , с которым они одно время обучались игре на классической гитаре, инициировали в 1989 году создание в Рединге рок-группы Slowdive. По поводу музыкальных влияний Халстэд и Госвелл перечисляют разные известные коллективы и их конкретные студийные альбомы: The Primitives, MBV, JAMC, , The Velvet Underground, Pink Floyd, The Byrds, Pixies, Doolittle. Лично Рейчел особенно вдохновляло пение Сьюзи Сью.

С группой «Slowdive» Рейчел Госвелл обращается к разным жанрам альтернативного рока — инди-поп, дрим-поп, фолк-рок, экспериментальный рок, шугейзинг, эмбиент, этериал-вейв.

После распада в 1995 году рок-группы Slowdive Рейчел Госвелл, Нейл Халстед и Йен МакКатчеон, сменив название на Mojave 3, продолжили работать сначала втроём, а затем к ним присоединились другие музыканты. Они выпустили пять альбомов, последний из них перед уходом на перерыв —  в 2006 году.

Свои первые сольные альбомы Рейчел выпустила в 2004 году под названием The Sleep Shelter EP и  на 4AD Records
.

О готовности всех первоначальных участников группы «Slowdive» вновь вернуться к совместной работе и о возобновлении записей «Мохаве 3» сказал Нейл Халстед в феврале 2014 года.

В интервью 2014 года Госвелл говорит о преодолении препятствий и болезней, которые её преследовали последние шесть лет. Воссоединение их группы «Slowdive» после двух десятилетий вселяет в неё новые надежды. Жизненный опыт, по её признанию, научил смотреть на вещи по-другому, просто наслаждаться мелочами жизни и ценить всё хорошее. На вопрос, какие из старых песен группа хочет возобновить, Рейчел отвечает, что её личный фаворит альбом .

Оснащение 

Оборудование «Рэйчел Госвелл — Slowdive — 1993» включало в себя: Fender Telecaster, Boss OD-2 дисторшн,  FX-500 блок эффектов и Roland JC-77  2x10 комбо-усилитель.

После воссоздания «Slowdive» в 2014 году главные гитары Рэйчел Госвелл в турах: Custom77 The Roxy — Hollowbody
.

Дискография 
 Slowdive
Альбомы:
  (1991)
  (1993)
  (1995)
Slowdive  (2017)
Синглы и Мини-альбомы:

 Slowdive EP (1990)
 Morningrise EP (1991)
 Holding Our Breath EP (1991)
 Catch the Breeze (1991)
 Beach Song / Take Me Down (1992)
 She Calls / Leave Them All Behind (1992)
 Outside Your Room (1993)
 5 EP (1993)
 5 EP (In Mind Remixes) (1993)
 Alison (1994)
 Star Roving (2017)
 Sugar for the Pill (2017)

Mojave 3
  (1995)
  (1998)
  (2000)
  (2003)
  (2006)

 Рейчел Госвелл (соло)
 The Sleep Shelter EP (17 May 2004) 4AD BAD 2402
  (14 June 2004) 4AD CAD 2414
 Coastline / Plucked single (14 February 2005) 4AD TAD 2501

Личная жизнь 
С 1994 до 2000 года Рейчел Госвелл была женой музыканта из группы  Кристофера Эндрюса ().

В результате вирусной инфекции в 2006 году после воспаления внутреннего уха Рейчел частично оглохла. Появившийся шум в ушах, а также возникавшее головокружение потребовали физиотерапии в течение года и использования слухового аппарата. Ей пришлось прервать на время свои выступления и гастроли с группой Mojave 3.

В 2010 году Рейчел родила сына Джесси, у которого сразу начались серьёзные проблемы со здоровьем из-за врождённой аномалии развития синдром CHARGE
В пятимесячном возрасте он перенёс операцию на сердце. Мальчик не слышит от рождения, для общения с сыном Рейчел учит британский жестовый язык и отстаивает права родителей глухих детей на свободный доступ к изучению языка жестов. В октябре 2013 года на парламентских дебатах представители 
упоминали Рейчел и Джесси.

Примечания

Ссылки 
 
 Slowdive official website
 Rachel Goswell 4AD page
 

Рок-вокалистки‎
Рок-музыканты Великобритании
Глухие композиторы
Авторы-исполнители Великобритании